Aardrijkskunde
 Redmond (Oregon), plaats in de Amerikaanse staat Oregon
 Redmond (Utah), plaats in de Amerikaanse staat Utah
 Redmond (Washington), plaats in de Amerikaanse staat Washington
 Redmond (West-Australië), plaats in West-Australië

Personen met de achternaam Redmond
 Marge Redmond, Amerikaans actrice
 Nathan Redmond, Engels voetballer
 Sophie Redmond, Surinaams arts, politica, toneelschrijfster, actrice, feministe
 William Redmond, Iers nationalistisch politicus en advocaat